Gerhard Rohlfs kan syfta på: 

*Gerhard Rohlfs (1831–1896), tysk Afrikaforskare och skriftställare 
Gerhard Rohlfs (1892–1986), tysk romanist